Gran Trittico Lombardo 2020 var den 1. udgave af cykelløbet Gran Trittico Lombardo. Løbet var en del af UCI ProSeries-kalenderen og blev arrangeret 3. august 2020. Det blev vundet af spanske Gorka Izagirre fra .

Resultater

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger
 

Cykelløb i Italien
UCI ProSeries 2020